Der Jinan International Open 2018 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. August 2018 in Jinan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 161 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 159 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 162 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Jinan